Order za Odwagę (Bułgaria) – bułg. Орден „За Храброст“
 Order za Odwagę (Czarnogóra) – czar. Orden za hrabrost
 Order za Odwagę (Jugosławia) – serb. Орден за храброст, chorw. Orden za hrabrost
 Order Za Odwagę (Ukraina) – ukr. Орден «За мужність»

Zobacz też:
 Medal za Odwagę